Foulk ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Foulk (1908–1989), US-amerikanischer Schauspieler

Foulk steht für:
 Foulksrath Castle
 Foulkrod
 Foulk und Foulke, siehe William Henry Foulke

Siehe auch:
 Foulke
 Foulkes